Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XIX. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XIX. Gesetzgebungsperiode begann am 7. November 1994 und endete am 14. Jänner 1996. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XIX. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

19